Рошер, Вильгельм:
 Рошер, Вильгельм Генрих (1845—1923) — филолог и археолог.
 Рошер, Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894) — немецкий экономист, представитель исторической школы в политэкономии.